Příjmení Pištěk nese více různých osobností:

 František Pištěk (1786–1846) – český římskokatolický duchovní
 Jan Pištěk – rozcestník
 Theodor Pištěk – rozcestník